Sai Baba puede referirse a:
 Sai Baba de Shirdi (1838-1918), yogui y gurú indio. 
 Sathya Sai Baba (1926-2011), gurú indio.